Le tournoi de tennis Queensland Hardcourt est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1963 se dispute à Brisbane du 13 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Robyn Ebbern.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jarrott et Margaret Smith.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Blundell enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis Queensland Hardcourt

Navigation 

dames 1963
Queensland
Tennis en Australie en 1963
Sport en octobre 1963